Банф — топоним в Канаде:

 Банф — город в провинции Альберта.
 Банф — аэропорт близ Банффа.
 Банф — национальный парк в провинции Альберта.

См. также 
 Банф-Трейл — район Калгари
 Банф-Трейл (C-Train) — станция в Калгари